Babe é um telefilme estadunidense de 1975 dirigido por Buzz Kulik.

Sinopse
O filme se baseia na história real da atleta Babe Didrikson, e seu relacionamento com o lutador George Zaharias.

Elenco
Susan Clark ... Mildred 'Babe' Didrikson Zaharias
Alex Karras ... George Zaharias
Slim Pickens ... coronel M.J. McCombs
Jeanette Nolan ... Hannah Marie Didrikson
Ellen Geer ... Lilly Didrikson
Ford Rainey ... Dr. Tatum
Arch Johnson ... Sr. Johnson
Philip Bourneuf ... Sr. Icely
Byron Morrow ... Grantland Rice
Meg Wyllie ... irmã Tarsisis
Greg Mabrey ... Jimmy
Kathleen Cody ... Sue Ellen
Kathleen Hughes ... Nancy Armitage
Dick Dinman ... Rudy

Telefilmes dos Estados Unidos
Filmes dos Estados Unidos de 1975
Filmes baseados em casos reais
Telefilmes biográficos